Шва́бия:

Местность 
 Швабия — местность на юго-западе Германии в землях Баден-Вюртемберг и Баварии.
 Швабия — административный округ в Баварии.
 Швабия — одно из 5 племенных герцогств Германии (вместе с Баварией, Франконией, Лотарингией и Саксонией), существовавшее в X—XII веках.

См. также 
 Верхняя Швабия
 Новая Швабия
 Швабиш